Святая Неделя:

 Святая Неделя — раннехристианская святая мученица Кириакия Никомидийская.
 Святая Неделя — мифологизированный образ в народной христианской традиции славян, персонификация воскресенья, как дня недели.
 Святая Неделя — в христианстве период продолжительностью семь дней, включающий в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней.